Перехо́дные ма́тчи за пра́во в 2014 году́ игра́ть в Вы́сшей ли́ге Ла́твии — переходные матчи между клубами «МЕТТА/Латвийский университет» и «Гулбене», занявшие по итогу сезона 2013 года 9-е место в Высшей лиге и 2-е место в Первой лиге соответственно. Победитель переходных матчей получает право в сезоне 2014 года играть в Высшей лиге Латвии.

Матчи

МЕТТА/ЛУ (Рига) — Гулбене

Гулбене — МЕТТА/ЛУ (Рига)

Ссылки 
 Итоговая таблица Высшей лиги на сайте Латвийской футбольной федерации
 Итоговая таблица Первой лиги на сайте Латвийской футбольной федерации

Переходные матчи
Переходные матчи